Департамент Тупунгато  () — департамент в Аргентине в составе провинции Мендоса.

Территория — 2485 км². Население — 32524 человек. Плотность населения — 13,10 чел./км².

Административный центр — Тупунгато.

География 
Департамент расположен на западе провинции Мендоса.

Департамент граничит:
на севере и западе — с департаментом Лухан-де-Куйо
на востоке — с департаментом Ривадавия
на юге — с департаментом Тунуян

Административное деление 

Департамент состоит из 13 дистриктов:

Анчорис
Кордон-дель-Плата
Эль-Пераль
Эль-Сампаль
Эль-Сампалито
Гуальтальяри
Ла-Арболеда

Ла-Каррера
Сан-Хосе
Санта-Клара
Тупунгато
Вилья-Бастиас
Сапата

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Мендоса